Niemcy:
 Buchenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Buchenbach – rzeka, dopływ Murr
 Buchenbach – rzeka, dopływ Lauter

Zobacz też:
 Büchenbach